Sloveniens fotbollslandslag kan avse
Sloveniens herrlandslag i fotboll
Sloveniens damlandslag i fotboll